Richmond Hill kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Richmond Hill, Ontario, ort,

USA 

 Richmond Hill, Georgia, ort, Bryan County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar